Мáльцева Анастаси́я Дми́триевна (15 декабря 1970, Зеленоград — 6 мая 2006, Москва) — русская поэтесса, переводчик.

Биография 
Родилась в Зеленограде 15 декабря 1970 года и была единственным ребёнком в семье. Отец, Дмитрий Николаевич, трагически погиб на работе, когда Анастасии было 6 лет. Её воспитанием занималась мать, Александра Сергеевна, которая работала учителем в школе, и бабушка, Екатерина Анатольевна.

Анастасия с ранних лет увлекалась писательством, в начальной школе учителя хвалили её за успехи в написании стихов.

В 1988 году в 18 лет Мальцева впервые опубликовала свой цикл стихотворений "Прощальное письмо", за который была номинирована на литературную премию Ленинского Комсомола. В этом же году она приехала в Москву и поступила в Московский государственный институт международных отношений, через год познакомилась с английской поэтессой Лавинией Гринлоу и перевела на русский язык некоторые из её работ.

В последние года жизни Мальцева полностью посвящала себя творчеству и написала большинство своих лучших произведений. Мальцева страдала от врождённого порока сердца, и 6 мая 2006 года она погибла прямо во время вождения автомобиля в возрасте 35 лет.

Творчество

Стихи 

 «Прощальное письмо» (1988)
 «Через тысячи столетий» (1999)
 «в нашем городе» (1999)
 «Встать у власти» (2005)
 «Разное прошлое» (2005)
 Забудь нас» (2006)
 «Стакан воды» (2006)

Переводы 

 «Цена затерянности в космосе» (Стихи Лавинии Гринлоу, 1991. Переводы с английского языка)
 «Любовь из чужого города» (Стихи Лавинии Гринлоу, 1992. Переводы с английского языка)

Награды 
Лауреат премии Ленинского комсомола в 1988 году.

Ссылки 
Явление Мальцевой (статья)

Стакан воды (произведение)

Поэтессы 21 века (статья)

Поэтессы России
Переводчики России